Proof of Life steht für:
 Englisch für Lebenszeichen, speziell in Fällen von Entführung.
 Proof of Life, Originaltitel von Lebenszeichen – Proof of Life, US-amerikanischer Film von Taylor Hackford (2000)
 Proof of Life, englischer Titel von Entführung in London, deutsch-britische Crossoverfolge von „SOKO Leipzig“ und „The Bill“ von Robert Del Maestro (2008)